Ґміна Закшев може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Закшев (Люблінський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Закшев (Радомський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві